La J.League Division 2 2001 è stata la terza edizione della J.League Division 2.

Risultati

Classifica finale

Verdetti
 Kyoto Purple Sanga e Vegalta Sendai promosse.

Collegamenti esterni

Calcio nel 2001
2001